Касъл Рок е името на:

 Касъл Рок (Вашингтон) - град в щата Вашингтон, САЩ,
 Касъл Рок (Колорадо) - град в щата Колорадо, САЩ,
 Касъл Рок (Мейн) – несъществуващ град в щата Мейн, САЩ, описан в романа „Мъртвата зона“ от Стивън Кинг